Turu steht für:

 Turu (Fluss), Fluss in Russland
 Turu Cay, Sandinsel im Nordwesten der Torres-Strait-Inseln

TuRU („Turn- und Rasensport Union“) ist Namensbestandteil folgender Vereine:
 TuRU Düsseldorf

Turu ist der Familienname folgender Personen:
 István Turu (1962–2021), ungarischer Boxer

Abkürzung